Флаг муниципального образования Миха́йловское сельское поселение Курганинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 июля 2012 года решением Совета Михайловского сельского поселения № 214 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7996.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Михайловского сельского поселения Курганинского района в зелёном, синем (голубом), белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле — серебряный Архангел Михаил (без нимба), держащий в правой руке золотой пламенеющий меч, в левой — золотой пшеничный колос и сопровождаемый вверху шестью дугообразно положенными серебряными восьмиконечными звёздами (каждая — сообразно щиту), поколенно возникающий из-за золотой мурованной и зубчатой крепостной стены, поставленной на узкой лазоревой выщербленной оконечности, обременённой двумя противообращёнными золотыми карпами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Михайловское сельское поселение включает в свой состав семь населённых пунктов. Административный центр поселения — станица Михайловская. Станица Михайловская основана в 1845 году рядом с сооружённым ранее одноимённым укреплением. Укрепление и станица были названы в честь Архангела Михаила, изображение которого является гласным элементом флага. Изображение пшеничного колоса и пламенеющего меча в руках архангела говорит о том, что он является святым защитником и покровителем казачества — воинов и хлеборобов.

Изображение крепостной стены указывает на Михайловское укрепление, положившее начало основанию станицы и поселения.

Жёлтый цвет крепостного укрепления аллегорически указывает на то, что экономической основой поселения является производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Изображение жёлтых рыб аллегорически указывает на богатые рыбой водоёмы поселения, а также на ведущее рыбное хозяйство поселения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует урожай, достаток, стабильность.

Зелёный цвет полотнища символизирует жизнь, надежду, возрождение, плодородие и красоту окружающей природы.

Станица Михайловская расположена на берегу реки Чамлык, что в переводе с ногайского означает колючая, ершистая, это и показано на флаге «колючей» синей полосой.

Синий цвет полотнища символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Синий цвет также является определяющим цветом Линейного кавказского казачьего войска, к которому первоначально принадлежали казаки станицы Михайловской.

Белый цвет (серебро) символизирует мудрость, совершенство, чистоту, веру и мир.

Примечания